Theodor Beinhauer ist der Name von:

* Theodor Beinhauer (Politiker, 1772) (1772–1833), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Theodor Beinhauer (Politiker, 1853) (1853–1912), deutscher Apotheker, Gutsbesitzer und Politiker